Grüner Elefant () ist ein grünliches Heilöl aus Vietnam. Das ätherische Öl mit einem frischen aromatischen Geruch ist noch heute in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion ein beliebtes Heilmittel gegen allerlei Gebrechen.

Es besteht unter anderem aus Kampfer, wilder Minze und Eukalyptus; ist frei von Konservierungs- und Farbstoffen und hat durch seine Inhaltsstoffe eine antiseptische Wirkung.

Grüner Elefant wird eingesetzt gegen Erkältungskrankheiten, verstopfte Nasen, Grippe, Ohrenschmerzen, Halsschmerzen, Angina, Hüftschmerzen, Arthrosen, Herzschmerzen, Muskelschmerzen, Zerrungen, Insektenbisse und -stiche, Schmerzen der Gesichtsnerven und chronischen Hautkrankheiten. Das Mittel wird passend zur Erkrankung an festgelegten Akupunkturpunkten und Bereichen eingerieben.

Arzneimittel
Kultur (Vietnam)